Вильярроя-де-ла-Сьерра () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 91,52 км². Население — 565 человек (на 2010 год). Расстояние — 105 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Villarroya de la Sierra en la página de la Diputación Provincial de Zaragoza
 Villarroya de la Sierra en Calatayud.org
 El Santuario de la Virgen de la Sierra

Муниципалитеты Сарагосы